Chacokaalstaartgordeldier
 Groot kaalstaartgordeldier
 Midden-Amerikaans kaalstaartgordeldier
 Zuidelijk kaalstaartgordeldier